Linke Liste steht für:

 LINKE Liste, österreichische Wahlplattform, 2004 gegründet
 Linke Liste/PDS, Listenverbindung aus deutschen Parteien zu Wahlen 1990
 Linke Liste Nürnberg, Wählergruppe, die seit 2008 dem Nürnberger Stadtrat angehört
 Linke Liste Wiesbaden, Wählergruppe, 2000 gegründet
 diverse Wahllisten zu Hochschul- und Studierendenschaftswahlen